Il singolare del Tokyo Indoor 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Goran Ivanišević era il detentore del titolo, ma quest'anno ha perso nei quarti di finale.

Michael Chang ha battuto in finale Mark Philippoussis 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Michael Chang (Campione)
  Goran Ivanišević (quarti di finale)
  Sergi Bruguera (terzo turno)
  Richard Krajicek (quarti di finale)
  Stefan Edberg (secondo turno)
  Todd Martin (terzo turno)
  Paul Haarhuis (secondo turno)
  Jacco Eltingh (terzo turno)

 Aleksandr Volkov (quarti di finale)
 Marcelo Ríos (secondo turno)
 Brett Steven (terzo turno)
 Mark Woodforde (secondo turno)
 Renzo Furlan (terzo turno)
 Byron Black (quarti di finale)
 Patrick McEnroe (secondo turno)
 Aaron Krickstein (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Tokyo Indoor 1995